Адирондак:

 Адирондак — камень размером с футбольный мяч, найденный марсоходом Спирит.

Топоним 
 Адирондак — горный хребет на северо-востоке штата Нью-Йорк, северная часть горной системы Аппалачей.
 Адирондак — природный парк на северо-востоке штата Нью-Йорк.